La Maya steht für:
 La Maya, Berg im Kanton Wallis, Schweiz
 La Maya (Salamanca), Municipio in Spanien
 Songo - La Maya, Municipio in Kuba